Дебре́ — французская фамилия. Известные носители:

Debray
 Дебре, Режи (род. 1940) — французский философ.

Debret
 Дебре, Жан-Батист (1768—1848) — французский художник, брат Франсуа Дебре.
 Дебре, Франсуа (1777—1850) — французский архитектор, брат Жан-Батиста Дебре.

Debré (фамилия распространена среди французских евреев):
 Дебре, Жан-Луи (род. 1944) — французский политик, сын Мишеля Дебре.
 Дебре, Мишель (1912—1996) — французский политик, отец Жан-Луи Дебре.
 Дебре, Оливье (1920—1999) — французский художник.
 Дебре, Робер (1882—1978) — французский врач-педиатр.

См. также 
 Дюбре